Baram
 Mosze Baram
 Uzzi Baram